Наталія Червонка — польська ковзанярка

Червонка — село в Україні

Населені пункти та їхні частини
 Червонка — гміна в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Червонка — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Червонка — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Червонка — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Червонка — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Червонка — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Червонка — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Червонка — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Червонка — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Червонка — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Червонка — частина міста Сохачев у Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Червонка — частина села Передмістя Дубецьке (Пшедмесьце-Дубецькі) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Червонка — частина села Бакалажево в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Червонка — частина села Пісажовіце в гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Червонка — частина села Лази в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Червонка — колонія в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Червонка — осада в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Червонка — осада в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки